La París-Tours 2016 fou la 110a edició de la París-Tours. La cursa es disputà el diumenge 9 d'octubre de 2016 sobre un recorregut de 252,5 km i s'emmarcava dins el calendari de l'UCI Europa Tour 2016.

El vencedor final fou el colombià  Fernando Gaviria (), que s'imposà a Arnaud Démare () i a Jonas Van Genechten  () a l'esprint final a Tours.

Equips

Classificació final

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial

Competicions ciclistes del 2016
Edicions de la París-Tours